USS Champlin je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Champlin (DD-104) 
 USS Champlin (DD-601)

Champlin